Chervel est un nom de famille français notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 André Chervel (né en 1931), linguiste, grammairien et historien français ;
 Marc Chervel (1932–2004), économiste français, frère du précédent.

Notes et références 

Patronyme normand